Die Fußball-Bezirksklasse Ostpreußen 1933/34 war die erste Spielzeit der zweitklassigen Fußball-Bezirksklasse Ostpreußen im Sportgau Ostpreußen. Die Bezirksklasse wurde in vier Gruppen mit je sieben Mannschaften aufgeteilt. Die jeweiligen Gruppensieger qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Ostpreußen 1934/35, in der zwei Aufsteiger in die erstklassige Gauliga ermittelt wurden. Dort setzte sich der SV Insterburg nach einer 0:3-Niederlage im Hinspiel dank eines 5:1-Erfolges im Rückspiel gegen den SV Allenstein auf und stieg auf. Zweiter Aufsteiger war der Polizei-SV Danzig dank eines 6:0-Sieges im Rückspiel gegen Concordia Königsberg.

Bezirk I Königsberg 

|}

Bezirk II Gumbinnen 

|}

Bezirk III Allenstein 

|}

Bezirk IV Danzig-Marienwerder 

|}

Quellen 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: Fußball im baltischen Sportverband 1933/34 — 1944/45, Herausgeber: DSfFS e. V., Berlin 2018

1933
Fußballsaison 1933/34